Логика:

 Логика — раздел философии, наука о формах, методах и законах интеллектуальной познавательной деятельности.
 «Логика» — научно-фантастический рассказ Айзека Азимова.

См. также